Regno Unito
 Stapleton – distretto di Bristol
 Stapleton – parrocchia civile della Cumbria
 Stapleton – parrocchia civile dell'Herefordshire
 Stapleton – parrocchia civile del Richmondshire, North Yorkshire
 Stapleton – parrocchia civile di Selby, North Yorkshire
 Saint Kitts e Nevis
 Stapleton – villaggio della parrocchia di Saint Peter Basseterre
 Stati Uniti d'America
 Stapleton – città della contea di Jefferson, Georgia
 Stapleton – villaggio della contea di Logan, Nebraska